Boiotia () bezeichnet:

 die antike Landschaft Boiotien
 in der griechischen Mythologie Boiotia (Gemahlin des Hyas), die Mutter der Hyaden (Mythologie)
 die griechische Fußballmannschaft Thiva Boiotia